Heritage (herencia en castellano) hace referencia a varios artículos:

Véase OrganizacionesBiodiversity Heritage Library, consorcio de bibliotecas e instituciones.English Heritage, organismo público que protege y promueve el patrimonio histórico de Inglaterra.Fundación Heritage, think tank conservador estadounidense;UK Antarctic Heritage Trust, fundación.Western Heritage Awards por la memoria del Oeste estadounidense

LugaresHeritage Hills, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Nueva York. Heritage Lake lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Illinois 

MúsicaHeritage (álbum de Opeth)

Además
Corredor Heritage, línea del Tren de Cercanías Metra en Chicago.
Heritage (golf), torneo.
Rosa 'Heritage', cultivar de rosa conseguido en 1984.